Der Begriff Atavar ist:
eine Abwandlung des Begriffs Avatar
ein englisches Comic-Album: Atavar (Comic)
Der Nachname des Internetkünstlers Michael Atavar